Latukefu ist der Familienname folgender Personen:

 Pouvalu Latukefu (* 1969), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Uli Latukefu (* 1983), australischer Schauspieler